Гродецкий () — польская фамилия:

 Гродецкие — дворянский род.

 Гродецкий, Антон Адамович — Георгиевский кавалер; майор; подполковник; № 5985; 3 декабря 1839.
 Гродецкий, Виктор Адамович — Георгиевский кавалер; майор; майор; № 6075; 3 декабря 1839.
 Гродецкий, Владимир Павлович (1951—2014) — генеральный директор ООО «Ижевский машиностроительный завод».
 Гродецкий, Мельхиор (1584—1619) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Гродецкий, Михаил Демьянович (1874 — не ранее 1899) — русский публицист, журналист, переводчик.
 Гродецкий, Станислав Адамович — Георгиевский кавалер; майор; полковник; № 6962; 4 декабря 1843.